Ordet Dvalin har flere betydninger:

 Dain, Dvalin, Dunør og Duratro – en af fire hjorte, der lever i verdenstræet Yggdrasils top. (Nordisk mytologi)
 Brisingerne – en af de fire dværge, der kaldes Brisingerne. (Nordisk mytologi)
 Dvalin (Ringenes herre) – en fiktiv karakter (dværg) fra Ringenes herre.